В данном списке представлены крупнейшие (более 10 000 человек населения) города американского штата Кентукки.

Кентукки
Списки:Кентукки